Алекса́ндр Созо́нов:
 Созонов, Александр Андреевич (1934—2015) — советский и российский хозяйственный деятель и организатор производства.
 Созонов, Александр Яковлевич (1925—1944) — Герой Советского Союза.